Elephant Hill steht für:

 Elephant Hill (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Elephant Hill Provincial Park, Naturpark in British Columbia, Kanada